

Codici 
 CRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ceres (Argentina)

Mineralogia 
 Crr – abbreviazione di corrensite

Note